Quittenbaum steht für:

 Baum der Quitte

Quittenbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Heinrich Friedrich Quittenbaum (Pseudonym von Theodor Gottlieb von Hippel der Ältere 1741–1796), deutscher Staatsmann, Schriftsteller und Sozialkritiker der Aufklärung
 Karl Friedrich Quittenbaum (1793–1852), deutscher Mediziner und Hochschullehrer